Długie Młaki – polana w Beskidzie Sądeckim
 Długie Młaki – polana w Gorcach